Придвинье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Придвинье — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Придвинье — деревня в Витебском районе Витебской области.